Палле Хулд (; , Хеллеруп, Ховедстаден, Дания — , , Дания) — датский  театра и кино, путешественник, .

Биография 

В 1928 году датская газета «Politiken» провела конкурс среди подростков в честь юбилея Жюля Верна. Участникам соревнования нужно было в одиночку без сопровождения взрослых обогнуть земной шар, правда не за 80 дней, как в романе Ж. Верна, а за 46 дней. Расходы на дорогу на себя брали организаторы. По условиям участники могли выбрать любой вид транспорта, кроме воздушного. На участие в конкурсе было подано несколько сотен заявок.

В конкурсе победил пятнадцатилетний Палле Хулд, который работал клерком в автомобильном салоне. Он начал своё путешествие 1 марта 1928 года и вернулся в Копенгаген уже через 44 дня. За это время он успел побывать в Англии, Шотландии, Канаде, Японии, Корее, Китае (Маньчжурии), СССР, Польше, Германии и других странах и вернулся в Копенгаген на 44-й день, под шум и овации двадцатитысячной толпы.

На улице П. Хулда узнавали по его брюкам-галифе, кепке и длинному пальто.

Вскоре после возвращения домой он совершил ещё одно путешествие (теперь, в основном, одетым в форму скаута) в Швецию, Англию (где он встретился с основателем скаутского движения Р. Баден-Пауэллом) и Францию ​​(где возложил букет цветов на могилу Жюля Верна).

Впоследствии он написал книгу о своём путешествии. Послужил прототипом Тинтина, молодого и энергичного бельгийского репортёра с характерным чубом, главного героя серии комиксов «Приключения Тинтина», над которыми бельгийский художник Эрже работал с 1929 до конца 1970-х годов. Его неизменный спутник во всех приключениях — белый фокстерьер Милу.

Стал актёром. Играл в театре. За период с 1933 по 2000 год снялся в 40 фильмах.

Избранная фильмография 
  — Poeten og Lillemor i forårshumør
  — Der brænder en ild
  — Kampen om Næsbygård
  — Школа для самоубийц / Selvmordsskolen
  — Девушка Тине / Tine
  — Я и мой младший брат
  — Mig og min lillebror og storsmuglerne
  — Olsen-banden ser rødt (1976)

Избранные произведения 
 Jorden rundt i 44 dage (1929)
 Så vidt jeg erindrer (1992)

Примечания

Ссылки 
 
 «Тинтин — это я»: как датский школьник стал прототипом героя комиксов

Киноактёры Дании
Актёры театра Дании
Писатели-путешественники
Путешественники Дании
Прототипы литературных персонажей
Кавалеры ордена Данеброг